Das Torneig Internacional Els Gorchs 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Les Franqueses del Vallès, Spanien. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Torneig Internacional Els Gorchs 2021 fand vom 24. bis 26. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Les Franqueses del Vallès